Česká televize
 tomografia komputerowa, TK (ang. computed tomography, CT) 
 kalcytonina
 Connecticut
 ct – skrót jednostki miary karatu